Jepson kan som auktorsförkortning betyda:

 James E. Jepson
 Willis Linn Jepson

Robotskapade auktorsförkortningar